Чир — страва української кухні.
 Чир (Coregonus nasus) — вид риб родини Лососеві (Salmonidae).
 Чир (річка) () — річка у Ростовській й Волгоградській областях Росії, права притока Дону.

 Чир Нестор Іванович (1938—2014) — український поет і громадський діяч.